
 За основу взят список из книги . Внесены уточнения и дополнения по наградным документам и другим источникам. По состоянию на конец 2015 года, на основании проведенной поисково-исследовательской работы смоленского историка Бортаковского Т. В. отраженной в его книге «Остаться в живых. Неизвестные страницы Великой Отечественной» (М.: Вече, 2015. — 286 с. — ISBN 978-5-4444-3590-8) установлено предварительное, но далеко не окончательное, число воинов, закрывших своим телом амбразуру в годы Великой Отечественной войны — 211 человек. Причем 7 из них, по словам автора, ещё требуют детального подтверждения и тщательной проверки.
 В № 6-7 за 1992 год «Военно-исторического журнала» было указано число воинов—«матросовцев» в 215 человек, почти совпадающее с данными Т. В. Бортаковского (там же содержалась и развёрнутая критика по иным цифрам) Начиная с этого номера вплоть до № 7 за 1994 год журнал публиковал биографии воинов, закрывших собой амбразуры. 
 В № 3 за 2001 год «Военно-исторического журнала» опубликована статья о готовящейся к изданию книги Н. Н. Смирнова о «матросовцах», в которой было сказано о том, что в ней будут биографии 402 воинов, совершивших аналогичный подвиг. Такая книга под названием «Самопожертвование на Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.)» была издана в 2002 году и переиздана в 2005 году.
 В книге «Бессмертное племя матросовцев» была информация о 341 герое-«матросовце»; ряд авторов более поздних публикаций критиковали её за значительное количество непроверенного материала (включались данные о воинах по материалам военной печати того времени, не нашедших подтверждения при их проверке). Иное количество воинов, совершивших аналогичный подвиг (без их поимённых списков), указывалось и в других публикациях в разное время: 159, 174, 200, 284 , 386.
 Зелёным цветом выделены 7 человек, оставшиеся в живых после совершения подвига.
 Жёлтым цветом выделены случаи, по которым имеется расхождение в деталях подвига с другими источниками.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Бортаковский Т. В. Остаться в живых! Неизвестные страницы Великой Отечественной. — М.: Вече, 2015. — 286 с. — ISBN 978-5-4444-3590-8.
 
 Самопожертвование на Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) Описание подвигов воинов, закрывших своим телом амбразуры вражеских боевых точек [сост.: К. А. Атрашкевич, Н. Н. Смирнов]. — Волгоград: «Издатель», 2002. — 848 с.

Ссылки 
 Фамилии воинов, закрывших своим телом амбразуры вражеских дотов и дзотов

 
Списки участников Великой Отечественной войны